Zene
 Truth, amerikai együttes
 Truth, producerek

Albumok és dalok
 Truth, Jeff Beck-album
 Truth, Bloc Party-dal
 Truth, Chiddy Bang-dal
 Truth, Chingiz-dal
 Truth, CNBLUE-dal
 Truth, Robben Ford-album
 Truth, Duke Jordan-album
 Truth, Ito Juna-dal
 Truth, Guy King-album
 Truth!, Houston Person-album
 T.R.U.T.H., Guy Sebastian-album
 Truth, Seether-dal
 Truth, Southern Sons-album
 Truth?, Sugizo-album
 Truth, Michael Sweet-album (1998)
 Truth, Michael Sweet-album (2000)
 Truth, T-Square-album
 Truth, Talisman-album

 Film, televízió
 Truth, 2013-as amerikai film
 Igazság, 2015-ös amerikai film eredeti címe

Egyéb
 Truth: Red, White & Black, Marvel mini-képregénysorozat